Stokes ima več pomenov.

Osebnosti 
 Adrian Scott Stokes (1854—1935), angleški slikar.
 Alan Stokes (*1981), britanski jadralec na deski.
 Alec Stokes (1919—2003), britanski fizik.
 Andy Stopes (*1981), ameriški igralec ameriškega nogometa.
 Anthony Stokes (*1988), irski nogometaš.
 Barry Stokes, britanski igralec.
 Barry Wade Stokes (*1973), ameriški igralec ameriškega nogometa.
 Bobby Stokes (1951—1995), angleški nogometaš.
 Brian Alexander Stokes (*1979), ameriški igralec baseballa.
 Carl Burton Stokes (1927—1996), ameriški politik.
 Chris Stokes, ameriški glasbeni producent, manager in filmski režiser.
 Corey Stokes (*1988), ameriški košarkar.
 David Stokes (*1982), ameriški nogometaš.
 Derek Stokes (*1939), angleški nogometaš.
 Doris Stokes (1920—1987), britanska spiritistka in medij.
 Ed Stokes (*1971), ameriški košarkar.
 Edward Casper Stokes (1860—1942), ameriški politik in guverner.
 Edward Lowber Stokes (1880—1964), ameriški politik in kongresnik.
 Francis Marion Stokes (1883—1975), ameriški arhitekt.
 Frank Stokes (1888—1955), ameriški blues glasbenik in pevec.
 Frank Wilbert Stokes (1858—1955), ameriški risar in slikar.
 Fred Stokes (*1964), ameriški igralec ameriškega nogometa.
 George Gabriel Stokes (1819—1903), irski matematik in fizik.
 George Thomas Stokes (1843—1898), irski zgodovinar.
 Greg Stokes (*1963), ameriški košarkar.
 Henry Scott Stokes (*1938), britanski novinar.
 Henry Sewell Stokes, britanski pesnik.
 Jack Stokes (1923—2000), kanadski politik.
 James Stokes (1915—1945), škotski vojak.
 James William Stokes (1853—1901), ameriški politik in poslanec.
 Jason Stokes (*1982), ameriški igralec baseballa.
 Jeral Jamal Stokes (*1972), ameriški igralec ameriškega nogometa.
 John Stokes (*1940), irski glasbenik, član skupine The Bachelors.
 John Stokes, britanski umetnik.
 John Heydon Stokes (1917—2003), britanski politik.
 John William Stokes (*1910), avstralski upravnik.
 Juanita Stokes, ameriška pevka, raperka in igralka.
 Keith Stokes (*1978), ameriški igralec ameriškega nogometa.
 Kerry Matthew Stokes (*1940), avstralski poslovnež.
 Leslie Stokes, angleški dramatik, radijski producent in režiser pri BBC.
 Loren Stokes (*1983), ameriški košarkar.
 Lori Stokes (*1962), ameriški novinar in TV napovedovalec.
 Louis Stokes (*1925), ameriški politik in poslanec.
 Mack B. Stokes, ameriški metodistični škof.
 Marianne Stokes (1855—1927), avstrijska slikarka.
 Martin Stokes, angleški etnomuzikolog.
 Mathew Stokes (*1984), avstralski igralec avstralskega nogometa.
 Maurice Stokes (1933—1970), ameriški košarkar.
 Mitchell Stokes (*1987), angleški igralec kriketa.
 Montfort Stokes (1762—1842), ameriški politik, senator in guverner.
 Niall Stokes, irski glasbeni urednik.
 Patrick Stokes (*1942), ameriški poslovnež.
 Richard Stokes (1897—1957), britanski politik.
 Richard Stokes, britanski televizijski in izvršni producent.
 Ricky Stokes (*1962), ameriški košarkarski trener.
 Rose Pastor Stokes (1879—1933), ameriška delavska voditeljica in feministka.
 Rufus Stokes (1922—1986), ameriški izumitelj.
 Satjananda Stokes (1882—1946), ameriško-indijski poljedelec.
 Saul Stokes, ameriški glasbenik in skladatelj elektronske glasbe.
 Sewell Stokes (1902—1979), angleški romanopisec, biograf, dramatik, scenarist, radijski voditelj in obiskovalec zaporov.
 Simon Edward Stokes, britanski igralec.
 Stan Stokes (rojen okoli 1950), ameriški slikar.
 Suzanne Stokes (*1979), ameriški model, fotomodel in igralka.
 Thomas Stokes (?—1567), britanski plemič.
 Tim Stokes (*1950), ameriški igralec ameriškega nogometa.
 Tony Stokes (*1987), angleški nogometaš.
 Trey Stokes (*1960), ameriški ustvarjalec filmov in lutkar.
 Turner Stokes, ameriški aktivist nudizma.
 Vidja Stokes (*1927), indijska političarka in kongresnica.
 Whitley Stokes (1830—1909), britanski pravnik in keltolog.
 Wilfred Stokes (1860—1927), britanski izumitelj.
 William Stokes (1804—1878), irski zdravnik.
 William Stokes (1839—1900), irski zdravnik in kirurg.
 William Axton Stokes (1814—1877), ameriški odvetnik.
 William Brickly Stokes (1814—1897), ameriški general, politik in poslanec.

Dvojni priimki 
 Isaac Newton Phelps-Stokes (1867—1944), ameriški arhitekt.

Drugo 
 stokes, enota za kinematično viskoznost.

en:Stokes (surname)